Rechtsreferent ist:
 Berufsbezeichnung für Juristen, die als Referenten mit juristischem Aufgabenbereich in Behörden, Verbänden und Firmen arbeiten, siehe Rechtsreferent (Jurist)
 Berufsbezeichnung für Juristen, die bei europäischen Gerichten arbeiten, aber nicht Staatsanwälte oder Richter sind, siehe Rechtsreferent bei den europäischen Gerichten
 staatlich zugelassener berufsbegleitender Fernlehrgang mit dem Lehrgangsziel, juristisches Grundwissen zu vermitteln, siehe Rechtsreferent (IHK)